Приморское () — село в Каланчакском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 12 человек. Почтовый индекс — 75803. Телефонный код — 5530. Код КОАТУУ — 6523281303.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР хутор Чурюм переименован в Приморский.

Местный совет 
75841, Херсонская обл., Каланчакский р-н, с. Алексеевка, ул. 40-летия Победы, 1

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Каланчакского района